A Qatar Stars League 1972–73 foi a 10ª edição do campeonato nacional disputado no Catar.

Resumo
Al-Esteqlal venceu a liga neste ano.

Ligações externas
Qatar - List of final tables (RSSSF) 

 1972/73